Сен-Семфор'я́н-де-Теньє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 165 км на північний схід від Тулузи, 45 км на північ від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 218,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Семфор'ян-де-Теньєр на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Семфор'ян-де-Теньєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Семфор'ян-де-Теньєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Семфор'ян-де-Теньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Семфор'ян-де-Теньєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон